Semmering – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Semmering – przełęcz w Alpach na terenie Austrii
 Semmering – kolejka górska prowadząca z Gloggnitz do Mürzzuschlag